Als Schachbundesliga wird bezeichnet:
 Schachbundesliga e.V., Träger der deutschen Schachbundesliga
 Schachbundesliga (Deutschland), höchste Spielklasse im deutschen Mannschaftsschach
 Schachbundesliga (Österreich), höchste Spielklasse im österreichischen Mannschaftsschach
 Schachbundesliga (Schweiz), höchste Spielklasse der Schweizer Gruppenmeisterschaft